Tennant (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Tennant (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Tennant Creek, een plaats in het Australische Noordelijk Territorium

Personen
Andy Tennant, een Amerikaanse regisseur
David Tennant, een Britse acteur
Neil Tennant, een Britse zanger
Smithson Tennant, een onderzoeker